Port lotniczy Jomo Kenyatta
 National Bank of Oman
 Niobium monoxide